Ajurus — grupo indígena brasileiro
 Amazona — género de papagaio
 Guajuru — arbusto ou árvore da família Chrysobalanus